Spalt steht für:
 Spalt, Stadt im mittelfränkischen Landkreis Roth, Bayern
 Spalt (Lithops), spezielle botanische Bezeichnung, siehe Lithops#Spezielle botanische Bezeichnungen
 Abstand zwischen zwei benachbarten Bauteilen, siehe Spaltmaß
 Spalt (Marke), eine Schmerzmittel-Marke des Pfizer-Konzerns
 die senkrechte Teilungslinie eines Wappenschildes in der Wappenkunst, siehe Heroldsbild#Teilung und Spaltung, Ständerung
 der untere Teil von Tierhäuten, siehe Spaltleder

Personen:
 Bernhard Spalt (* 1968), österreichischer Bankmanager
 Detlef Spalt (* 1952), deutscher Mathematikhistoriker
 Ernst Spalt (* 1948), österreichischer Maler
 Johannes Spalt (1920–2010), österreichischer Architekt
 Lisa Spalt (* 1970), österreichische Schriftstellerin
 Thomas Spalt (* 1985), österreichischer Politiker (FPÖ)

 Spalte steht für:
 Spalte (Geologie), klaffende Fuge oder Trennfläche innerhalb eines Gesteinskörpers
 senkrechte Gliederung einer Tabelle
 Satzspalte eines Druckwerks, siehe Spaltensatz
 regelmäßiger kurzer Autorenbeitrag im Journalismus, siehe Kolumne

Siehe auch:
 Optischer Spalt (Schlitzblende)
 Zum Beispiel Otto Spalt (deutscher Spielfilm 1988)
 Der Spalt – Gedankenkontrolle (deutscher Spielfilm 2014)
 Spalter (Begriffsklärung)
 Spalten/Spaltung (Begriffsklärung)